Desa Kedalon kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Desa Kedalon (administrativ by i Indonesien, lat -7,43, long 109,97), Jawa Tengah, 
 Desa Kedalon (administrativ by i Indonesien, lat -6,72, long 111,23), Jawa Tengah, 

Robotskapade Indonesienförgreningar